Диярбекир:

 Диярбекир — провинция Турции.
 Диярбекир — нефтегазоконденсатное месторождение в Туркмении.